Le Vaisseau fantôme est la vingt-cinquième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron et Mittéï sous le pseudonyme de Hao. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1977.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Vaisseau fantôme

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1977
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1975